Георгий Колоколов: Колоколов, Георгий Евграфович (1851—1909) — русский специалист в области уголовного права.
 Колоколов, Георгий Иосифович (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.